Nanoschema är ett släkte av svampar. Nanoschema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Nanoschema